Dogma 95, moviment fílmic desenvolupat el 1995 pels directors danesos Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring i Soren Kragh-Jacobsen.
 Dogma, principi religiós cert i una veritat inconfutable.
 Dogma central, hipòtesi de la biologia molecular publicada per Francis Crick el 1958.
 Dogma Crew, grup sevillà de hip hop.
 Dogma (pel·lícula), pel·lícula del 1999 dirigida per Kevin Smith.